Ein endoskopisches Haltearmsystem erleichtert dem endoskopierenden Operateur einen Großteil der statischen Haltearbeit. Zudem gewährleistet ein endoskopisches Haltearmsystem während der Operation ein stabiles und ruhiges Kamerabild aus dem Inneren des Patienten. Endoskopische Haltearmsysteme gehören zu der Gruppe der OP-Assistenzsysteme.

Endoskopie